Посухівська сільська рада — Тернопільська область, Бережанський район
 Посухівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район